Esistono più comuni francesi con questo nome

 Soize – comune situato nel dipartimento dell'Aisne della regione della Piccardia
 Soizé – comune situato nel dipartimento dell'Eure-et-Loir nella regione del Centro-Valle della Loira